«Мисс Америка» () — ежегодный конкурс красоты, на котором выбирается самая красивая девушка США. В нём могут участвовать только гражданки США в возрасте от 17 до 25 лет (изредка бывали исключения: например, финалистке 1933 года  было пятнадцать с половиной лет). До 2018 года возрастной потолок участниц составлял 24 года, но был немного повышен. Конкурс проводится с 1921 года, в 1928—1932, 1934, 1950 и 2021 годах конкурс не проводился (в последнем случае в связи с пандемией COVID-19).

Для того чтобы получить этот титул поначалу требовалась лишь красота, но с 1935 года участницы также обязаны продемонстрировать свои таланты (умение танцевать, петь и т. д.), а также у них берётся интервью.

Ниже представлен список обладательниц титула «Мисс Америка».

Список победительниц 
Сортировка по умолчанию — хронологическая. Также любой столбец можно упорядочить по алфавиту / в обратном порядке и по возрастанию / убыванию, нажав на название столбца.Фото победительницы показано с конкурса либо в близком временно́м отрезке; в случае, если таких фотографий в свободном доступе нет, то изображение отсутствует, либо под значительно более поздним по времени фото даётся дополнительный комментарий.

Победительницы по штатам 

Представительницы следующих штатов ни разу не становились «Мисс Америка»:

 Делавэр
 Айдахо
 Айова
 Луизиана
 Мэн
 Мэриленд
 Массачусетс
 Монтана
 Невада
 Нью-Гэмпшир
 Нью-Мексико
 Род-Айленд
 Южная Дакота
 Вермонт
 Вашингтон
 Западная Виргиния
 Вайоминг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса «Мисс Америка»
 Miss America Titleholders 1921—2005 // pageantclub.com // Архивировано из первоисточника 31 марта 2005
 Мишель Тобер, Майк Нилл. American Beauties: 80 Years // People // 16 октября 2000
 

Списки персоналий США
Списки женщин

Мисс Америка